Левен (нід. Leuven, МФА: [ˈløːvə(n)] Льо́ву), іноді Лувен (фр. Louvain) або Льовен (нім. Löwen) — місто в Бельгії, розташоване у землі Фландрія.
  Оуд-Геверлі Левен (Oud-Heverlee Leuven) — професійний бельгійський футбольний клуб з міста Левен. 
 Лох-Левен (англ. Loch Leven, шотл. гел. Loch Lìobhann) — прісноводне озеро в Шотландії. 
 Левен Кюрзава (фр. Layvin Kurzawa, нар. 4 вересня 1992, Фрежус) — французький футболіст, захисник клубу «Парі Сен-Жермен». 
 Стефан Левен (швед. Stefan Löfven; нар. 21 липня 1957(19570721), Стокгольм) — шведський політик і активіст, що належить до Соціал-демократичної робітничої партії.